S-образная линия, S-образный изгиб, «Линия красоты» — эстетическое понятие теории гармонии и композиции, волнообразная, изгибающаяся кривая линия, которая придаёт изображению особенное изящество. Она может создаваться границами, контурами изображённого предмета, но главным образом внутренними связующими и «охватывающими» линиями, связанными с конструкцией формы. Бернард Бернсон называл главную, S-образную линию «функциональной» (). «Функциональная линия» придает особенный характер всему изображению, поэтому она и послужила Бернсону в его работе по атрибуции картин художников итальянского Возрождения.

Мотив S-образной линии имеет давнюю традицию. В разных культурах ему придавали мистическое значение: «знак змеи» обозначал непростой, извилистый путь познания. S-образная линия была известна в античности в качестве хиазма в отношении статуй с характерной постановкой с переносом тяжести тела на одну ногу. Таким образом, S-образная линия является следствием уравновешивания и пропорционирования, она имеет объективную математическую природу, но воспринимается эмоционально субъективно. Это свойство отмечали многие художники: Леонардо да Винчи, Микеланджело. В трактате итальянского живописца Дж. П. Ломаццо «Об искусстве живописи» (1584) приводится наставление Микеланджело о том, что «необходимо делать фигуру пирамидальной, змеевидно изогнутой и в кратных отношениях к одному, двум и трем». Итальянские художники-маньеристы и, прежде всего, Ф. Цуккари, превозносили достоинства «змеевидной линии» () как пластической основы «хорошей композиции». Английский архитектор Уильям Чемберс в книге «Изображения китайских построек» (1757) неоднократно ссылается на «теорию змеевидной линии», называя такую линию «интегралом красоты».

Эстетические качества S-образной линии впервые подробно объяснил британский художник и теоретик Уильям Хогарт в качестве «Линии красоты» («Line of Beauty»). В предисловии к трактату «Анализ красоты» («The Analysis of Beauty», 1753) Хогарт приводит фразу Микеланджело в английском переводе и добавляет от себя: «В этом правиле заключается вся тайна искусства, потому что величайшее очарование и жизнь, какие только может иметь картина, это передача движения». Хогарт сделал S-образную линию своей эмблемой. «Линию красоты» он поместил на обложку своего трактата внутри зеркальной пирамиды (символ единства противоположностей), а в основании этой композиции начертал слово «variety» (англ., «разнообразие»). По его теории, S-образная кривая создаёт впечатления жизни и деятельности, возбуждая внимание зрителя, в отличие от прямых, параллельных либо пересекающихся под прямым углом линий, создающих подсознательное впечатление застоя, смерти, неодушевлённого предмета. Основой красоты он считал гармоническое сочетание единства и разнообразия, которое для него воплощала волнообразная линия. Эта линия является главным элементом всех живых, движущихся и изменяющихся природных объектов. Перенесённая в трехмёрное пространство, она становится, по его определению, змеевидной или «линией привлекательности». «Хогарт был прав», — заключал российский исследователь С. М. Даниэль. Для изобразительного искусства S-образная линия оказывается универсальной, выражая одновременно гармонию, равновесие и движение.

Уникальные эстетические свойства линии с двойным изгибом имеют психологическое и математическое объяснение. В гештальтпсихологии свойства S-образной линии объясняют законом экономии энергии. В психологическом отношении наиболее простые, ясные, симметричные формы и энергетически экономные действия организм человека воспринимает положительно, следовательно, и в эстетическом смысле они вызывают положительные реакции. Поэтому наиболее простые решения воспринимаются с удовольствием. Самой короткой линией, соединяющей наиболее удалённые точки на поверхности трехмёрной формы и вызывающей самые положительные эстетические реакции, будет S-образная линия. Это можно проверить на трёхмерной модели и её геометрической развёртке. S-образная линия является функцией кратчайшего расстояния между основными точками эстетически преображённой формы в трёхмерном пространстве и тем самым примиряет плоскость и объём, форму и пространство, единство и многообразие.

Близкую функцию имеет «линия Пуаре», созданная в 1910-х годах знаменитым парижским модельером одежды Полем Пуаре (1879—1944). Образ «женщины-цветка» П. Пуаре, изогнутые линии франко-бельгийского стиля ар нуво, как и мощные волюты стиля барокко, имеют разное происхождение, но так или иначе связаны с эстетическими свойствами S-образной линии.

См. также 
 Figura serpentinata
 Контрапост
 Пропорционирование
 Хиазм

Примечания

Литература 
 Хогарт У. Анализ красоты. — Л.: Искусство, 1987. — С.108—109.
 Власов В. Г. S-образная линия // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. — Т. IX. — СПб.: Азбука-Классика, 2008. — С. 76-81.
 Власов В. Г. Конструктивность произведения изобразительного искусства и проблемы восприятия художественной формы. Гармония, красота и художественное «мышление формой» // Искусство России в пространстве Евразии. — Т.3. Классическое искусствознание и «русский мир». — СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. — С. 129—136.

Художественная композиция
Кривые